Oktavreinheit ist:

 ein Ausdruck aus der Musiklehre, siehe Oktave (Musik)
 ein Ausdruck für die richtige Konfiguration eines Saiteninstrumentes, siehe Oktavreinheit (Saiteninstrument)